O Estádio Hienghène é o Estádio pertencente ao clube de futebol Hienghène Sport da Nova Caledónia e possui capacidade para 1.800 torcedores.

Referências 
Stadium